Le paytronyme Riordan est porté par les personnes suivantes :
Derek Riordan (né en 1983), un footballeur écossais ;
 (1903-1988), un mathématicien américain ;
 (né en 1943), un biochimiste canadien ;
Mike Riordan (né en 1945), un joueur américain de basket-ball ;
Pat Riordan (né en 1979), un joueur de rugby à XV ;
Richard Riordan (né en 1930), un homme politique américain ;
Rick Riordan (né en 1964), un écrivain américain.

Voir aussi